Нэнси Гамильтон (; 27 июля 1908, , Пенсильвания, США — 18 февраля 1985) — американская актриса, режиссёр, продюсер и драматург. 

Гамильтон была режиссёром и продюсером документального фильма о Хелен Келлер «Непобеждённая», который был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм». Она также была автором текста популярной песни «».

Гамильтон состояла в однополых отношениях с актрисой Кэтрин Корнелл.

Примечания 

Режиссёры фильмов — лауреатов премии «Оскар» за лучший документальный фильм